

Будьонне — село, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Будьонне — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область